Forster ist eine Küstenstadt im australischen Bundesstaat New South Wales. Sie bildet mit dem am gegenüberliegenden Ufer des Wallis Lake liegenden Tuncurry eine Doppelstadt. Die Einwohnerzahl von Forster-Tuncurry liegt bei 14.187 (Stand 2021).

Die etwa 300 km nordöstlich von Sydney gelegene Great-Lakes-Region um die beiden Städte ist ein Ferienort für die Einwohner der Metropole.

Die Stadt wurde nach einem frühen Premierminister New South Wales, William Forster, benannt; Tuncurry heißt „viel Fisch“ in der Sprache der lokalen Aborigines.

Forster-Tuncurry gehört zum Verwaltungsgebiet Great Lakes Council.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Ryan Henry (* 1984), Tennisspieler

Weblinks 
 Seite über Forster bei Great Lakes Tourism

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales